Алекса́ндр Ганжа́:
 Ганжа, Александр Александрович — соучастник «резонансных» преступлений в Днепропетровске (Украина) в июне и июле 2007 года.
 Ганжа, Александр Яковлевич (1921—2002) — генерал-майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны.
 Ганжа, Александр Дорофеевич (1905—1982) — украинский народный мастер, гончар, автор работ художественной керамики.
 Ганжа, Александр Иванович (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.